Военно-воздушные силы Греции () — один из видов вооружённых сил Греческой Республики.

История 

Решение о создании греческой военной авиации было принято правительством страны в 1911 году. ВВС Греции участвовали в ряде военных конфликтов и в 1930 году были выделены в самостоятельный вид вооружённых сил.

Во время вторжения нацистской Германии в 1941 году в ходе  Второй мировой войны военно-воздушные силы были полностью уничтожены. Позднее несколько греческих эскадрилий были сформированы и сражались под британским командованием. Во время войны в Греции получил известность военный летчик Митралексис Маринос. Его бюст установлен на  в Элиниконе, южном пригороде Афин.

После ликвидации монархии в 1974 году Королевские ВВС Греции получили современное название.

Структура 

Генеральный штаб национальной обороны (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.)) (Психикон (Аттика)) - Самое высшее звание ВВС Греции, генерал 4-их звезд (Πτέραρχος), присуждается только когда начальник ГШНО (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, (Α/ΓΕΕΘΑ)) является офицером ВВС.

Главный штаб ВВС 
Главный штаб ВВС (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)) (Военный комплекс Папагу (Филотеи (Аттика)))

 Начальник ГШВВС (Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.)) (генерал-лейтенант ВВС (Αντιπτέραρχος))
 1-й Заместитель начальника ГШВВС и Командующий тактической авиации (Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α)) в авиабазе Лариса (генерал-лейтенант ВВС (Αντιπτέραρχος))
 Заместитель начальника ГШВВС и Командующий авиации поддержки (Διοικητής Αεροπορικής Υποστήριξης (Δ.Α.Υ.)) в авиабазе Элефсис
 Заместитель начальника ГШВВС и Командующий учебной авиации (Διοικητής Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.)) в авиабазе Декелея-Татой

Части подчинения Главному штабу ВВС 
 Уровень крыла
 Школа Икара (Σχολή Ικάρων)
 360-я Учебная эскадрилья (360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος) - Cessna T-41D Mescalero, перевооружается на Tecnam P2002JF Sierra
 251 Главная больница ВВС (251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας)
 Управление топливопроводами (Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων)
 Уровень группы
 Авиаремонтное предприятие ВВС (Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας)
 Высший авиационный санитарный комитет (Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή)
 Центр авиационной медицины (Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής)
 Уровень эскадрильи
 31-я Эскадрилья поисково-спасательных операций (31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης "Αχιλλέας" (31 ΜΕΕΔ)) - отряд спецназа ВВС
 Военная полиция ВВС (Αερονομία)
 Финансово-Бухгалтерский Центр ВВС (Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας)
 Штабная эскадрилья Главного штаба ВВС (Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας)
 Компьютерный Центр (Κέντρο Μηχανογράφησης)
 Службы
 Национальная метеорологическая служба (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)
 Объединен спасательно-координационный центр (ВВС / Береговая охрана) (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης / Αεροπορικός Τομέας)
 Информационная служба воздушным движением (Υπηρεσία Πληροφοριών Εναέριας Κυκλοφορίας)
 Техническая инспекция ВВС (Ελεγκτήριο Υλικού Αεροπορίας)
 Одиторский отдел ВВС Афины (Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας Αθηνών)
 Одиторский отдел ВВС Лариса (Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας Λάρισας)

Управление тактической авиации 
Управление тактической авиации (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)) - Авиабаза Лариса

Kрылья:

 Национальный центр управления ВВС (Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ЕКАЕ)) - Авиабаза Лариса
 1-й Центр управления противо-воздушной обороны - Центр обработки и синтеза тактической информации воздушной обстановке (1ο Αεροπορικός Έλεγχος Μέσων Αεράμυνας – Κέντρο Σύνθεσης και Παραγωγής Αεροπορικής Εικόνας (1 ΑΚΕ)) (Кутсохеро, Лариса)
 2-й Центр управления противо-воздушной обороны - Центр обработки и синтеза тактической информации воздушной обстановке (2ο Αεροπορικός Έλεγχος Μέσων Αεράμυνας – Κέντρο Σύνθεσης και Παραγωγής Αεροπορικής Εικόνας (2 ΑΚΕ)) (на вершине Каравола, горы Парнифа)
 110-е Боевое крыло (110 Πτέρυγα Μάχης (110 ΠΜ)) - Авиабаза Лариса
 337-я Эскадрилья «Привидение» (337 Μοίρα "Φαντασμα") - F-16 C/D - 52+
 Эскадрилья БЛА «Ахерон» (Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών "Αχερων") - 
 Звено связи УТА (Σμήνος (Σ ATA)) - C-130B
 111-е Боевое крыло (111 Πτέρυγα Μάχης (111 ΠΜ)) - Авиабаза Неа Анхиалос
 330-я Эскадрилья «Керавн» (330 Μοίρα "Kεραυνος") - F-16C/D - 30
 341-я Эскадрилья «Стрела» (341 Μοίρα "Βελος") - F-16C/D - 50
 347-я Эскадрилья «Персей» (347 Μοίρα "Περσεας") - F-16C/D - 50
 114-е Боевое крыло (114 Πτέρυγα Μάχης (114 ΠΜ)) - Авиабаза Танагра
 331-я Эскадрилья всепогодных истребителях «Тесей» (331 Μοίρα Παντός Καιρού "Θησεας") - Mirage 2000-5 Mk2
 332-я Эскадрилья всепогодных истребителях «Ястреб» (332 Μοίρα Παντός Καιρού "Γερακι") - Mirage 2000EG/BG
 115-е Боевое крыло (115 Πτέρυγα Μάχης (115 ΠΜ)) - Авиабаза Суда (Ханья)
 340-я Эскадрилья «Лисица» (340 Μοίρα "Αλεπού") - F-16C/D - 52+
 343-я Эскадрилья «Звезда» (343 Μοίρα "Άστρο") - F-16C/D - 52+
 116-е Боевое крыло (116 Πτέρυγα Μάχης (116 ΠΜ)) - Авиабаза Араксос
 335-я Бомбардировочная эскадрилья «Тигр» (335 Μοίρα Βομβαρδισμού "Τιγρης") - F-16C/D Block 52+
 336-я Бомбардировочная эскадрилья «Олимп» (336 Μοίρα Βομβαρδισμού "Ολυμπος") - (нет самолетов, летает на F-16 335-й Эскадрилы)
 117-е Боевое крыло (117 Πτέρυγα Μάχης (117 ΠΜ)) - Авиабаза Андравида
 338-я Оперативная бомбардировочная эскадрилья «Арес» (338 Μοίρα Δίωξης Βομβαρδισμού "Αρης") - F-4E AUP
 Центр тактической подготовки ВВС (Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (КЕАТ)) - Авиабаза Андравида
 Школа тактического применения (Σχολή Όπλων Τακτικής (ΣΌΤ)) - F-4, F-16, Mirage 2000
 350-е Зенитно-ракетное крыло () — Авиабаза Седес (Терми)
 11-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (Авиабаза Ираклион) (С-300ПМУ, Тор-М1) (126 ΣΜ)
 21-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (Кератея) (Пэтриот PAC-3)
 22-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (Скирос) (Пэтриот PAC-3)
 23-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (Салоники) (Пэтриот PAC-3)
 24-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (Салоники) (Пэтриот PAC-3)
 25-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (Хрисуполис) (Пэтриот PAC-3)
 26-я Зенитно-ракетная эскадрилья () (, к северу от Афин) (Пэтриот PAC-3)
 Эскадрилья поддержки ЗРВ () — Авиабаза Седес (Терми)

Группы:

 130-я Боевая группа () (военный аэродром Лемнос)
 F-16C и AS.332C-1 Super Puma
 133-я Боевая группа (133 Σμηναρχία Μάχης (133 ΣΜ)) (военный аэродром Кастели)
 F-16C
 135-я Боевая группа (135 Σμηναρχία Μάχης (135 ΣΜ)) (военный аэродром Скирос)
 F-16C / Mirage-2000-5
 140-я Группа специальной разведки и радиоэлектронной борьбы (140 Σμηναρχία Επιχειρησιακών Πληροφοριών – Ηλεκτρονικού Πολέμου (140 ΣΕΠΗΠ)) - Авиабаза Лариса
 C-130H

Части РТВ:

 380-я Эскадрилья систем радиообнаружения и наведения «Уран» (380η Μοίρα Αερομεταφερομένου Συστήματος Εγκαίρου Προειδοποιήσεως και Ελέγχου "Ουρανός" (380 МΑΣΕΠΕ)) - Embraer R-99A - Авиабаза Элефсис
 1-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (1η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (1 ΜΣΕΠ)) (Дидимотихон)
 2-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (2η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (2 ΜΣΕΠ)) (на вершине Исмарос, Марония)
 3-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (3η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (3 ΜΣΕΠ)) (Вици)
 4-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (4η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (4 ΜΣΕΠ)) (на вершине Елати, Лефкас)
 5-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (5η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (5 ΜΣΕΠ)) (Кисамос, Крит)
 6-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (6η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (6 ΜΣΕΠ)) (на вершине Пророк Илия, Миконос)
 7-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (7η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (7 ΜΣΕΠ)) (на вершине Мела, Скирос)
 8-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (8η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (8 ΜΣΕΠ)) (Лемнос)
 9-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения (9η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (9 ΜΣΕΠ)) (Пелион)
 10-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения () (Хортиатис)
 11-я Стационарная эскадрилья управления и предупреждения () (Зирос (Сития), Крит)

Части оперативной поддержки:

 Информационный центр ПВО () (прикреплен к Управлению гражданской авиации Министерства транспорта)
 Вспомогательный центр метеорологии УТА () - Авиабаза Лариса
 Аэродромные комендатуры:
 Часть поддержки Акциум ()
 Часть поддержки Хрисуполис ()
 Часть поддержки Карпатос ()
 Часть поддержки Скотинас ()
 Часть поддержки Тимбаки ()

Командование авиации поддержки 
Командование авиации поддержки (Διοικητής Αεροπορικής Υποστήριξης (Δ.Α.Υ.)) в авиабазе Элефсис

Kрылья:

 112-е Боевое крыло (112 Πτέρυγα Μάχης (112 ПМ)) – Авиабаза Элефсис
 352-я Эскадрилья ВИП-авиатранспорта «Космос» (352η Μοίρα Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων "Κόσμος" (352 ΜΜΥΠ)) - Embraer EMB-135LR/BJ Legacy, G-V Gulfstream-V, Βell 212
 354-я Эскадрилья тактического авиатранспорта «Пегас» (354η Μοίρα Τακτικών Μεταφορών "Πήγασος" (354 МТМ)) - C-27J Spartan
 355-я Эскадрилья тактического авиатранспорта «Гефест» (355η Μοίρα Τακτικών Μεταφορών "Ήφαιστος" (355 МТМ)) - Canadair CL-215
 356-я Эскадрилья тактического авиатранспорта «Геракл» (356η Μοίρα Τακτικών Μεταφορών "Ηρακλής" (356 МТМ)) - C-130B/H Hercules
 384-я Поисково-спасательная эскадрилья «Пума» (384η Μοίρα Έρευνας Διάσωσης "Πούμα" (384 MEΔ)) - AS.332C-1 Super Puma
 358-я Поисково-спасательная эскадрилья «Фаэтон» (358η Μοίρα Έρευνας Διάσωσης "Φαέθων" (358 MEΔ)) - A.109E Power, Β.212, ΑΒ.205Α-1
 Эскадрилья обслуживания вертолётов (Μοίρα Συντήρησης Ελικοπτέρων (ΜΣΕ/Π))
 Эскадрилья обслуживания противопожарных самолётов CL-215/415 (Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ))
 на подчинении Управлению тактической авиации:
 380-я Эскадрилья систем радиообнаружения и наведения «Уран» (380η Μοίρα Αερομεταφερομένου Συστήματος Εγκαίρου Προειδοποιήσεως και Ελέγχου "Ουρανός" (380 МΑΣΕΠΕ)) - Embraer R-99A
 на подчинении Главному штабу ВВС:
 31-я Эскадрилья поисково-спасательных операций «Ахилл» (31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης "Αχιλλέας" (31 ΜΕΕΔ))
 113-е Боевое крыло (113 Πτέρυγα Μάχης (113 ПМ)) – Авиабаза Седес
 383-я Эскадрилья специальных операций и противопожарной авиации «Протей» (383η Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων & Αεροπυρόσβεσης "Πρωτέας" (383 МЕЕА)) - CL-415
 359-я Част общественных услуг ВВС (359η Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (359 ΜΑΕΔΥ)) - Авиабаза Декелея-Татой
 351-я Эскадрилья воздушных приложений (351η Μοίρα Αεροπορικών Εφαρμογών (351 МАЕ)) - PZL M18-B/BS
 Эскадрилья обслуживания вертолётов (Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών)
 Передовые аэродромы огнетушения вокруге Греции (Κλιμάκια Αεροπυρόσβεσης)
 206-е Инфраструктурное крыло ВВС (206η Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206 ПАΥ)) - Ано-Льосия

Части:

 201-й Центр снабжения ВВС (201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας)
 Комплекс обслуживания личного состава ВВС (Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας)
 204-я Эскадрилья центрального склада ВВС (204 Μοίρα Γενικών Αποθηκών)
 Служба закупок КАП ВВС (Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης)
 Представительство ВВС при Службе управления воздушным движением (Υπηρεσία ΠΑ Ελέγχου Αεροπορικής Βιομηχανίας)
 Служба контроля воздушным движением (Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων)

Аэродромние комендатуры:

 Част поддержки Родос (Μονάδα Υποστήριξης ΚΕΔΑ Ρόδου)
 Част поддержки Зумпери (Μονάδα Υποστήριξης ΚΕΔΑ Ζούμπερι)
 Част поддержки Санторини (Μονάδα Υποστήριξης ΚΕΔΑ Σαντορίνη)

Заводы:

 Государственный авиационный завод (Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών)
 Завод телекоммуникационного и электронного оборудования (Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών - Ηλεκτρονικών Μέσων)
 Завод авиационного и наземного оборудования (Εργοστάσιο Μεταφορικών Μέσων και Επίγειου Εξοπλισμού Αράξου)
 Служба калибровки (Υπηρεσία Διακριβώσεως)

Командование учебной авиации 
Командование учебной авиации (Διοικητής Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.)) в авиабазе Декелея-Татой

Kрылья:

 120-е Учебное крыло (120η Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120 ПЕА)) - Авиабаза Каламата
 361-я Учебная эскадрилья «Мистра» (361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος "Μυστράς" (361 MEA)) - T-6A Texan II
 362-я Учебная эскадрилья «Нестор» (362 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος "Νέστωρ" (362 MEA)) - T-2E Buckeye
 363-я Учебная эскадрилья «Данай» (363 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος "Δαναός" (363 MEA)) - T-2E Buckeye
 364-я Учебная эскадрилья «Пелоп» (364 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος "Πέλοψ" (364 MEA)) - T-6A Texan II
 Школа подготовки к выживанию на моря (Σχολείο Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ))
 Учебный центр инструментальных полетов (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης (ΚΕΕΠ))
 124-е Крыло основного обучения (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ПВЕ)) - Триполис

Группы:

 123-я Группа технической подготовки (123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης) - Авиабаза Декелея-Татой
 128-я Группа телекомуникационной и электронной подготовки (128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών) - Кавури

Школы и учебные центры:

 Командно-штабная и административная школа (Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΑ) - Авиабаза Декелея-Татой
 Школа технических специалистов ВВС (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) - Авиабаза Декелея-Татой
 Школа унтерофицеров (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών) - Авиабаза Декелея-Татой
 Школа штабных унтерофицеров (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας) - Авиабаза Седес
 Школа радионавигации (Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων) - Авиабаза Декелея-Татой
 Школа пожарной безопасности ВВС (Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας) - Авиабаза Декелея-Татой
 Учебный центр войск ЗРВ (Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας) - Авиабаза Декелея-Татой
 Учебный центр служебных собаков (Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων) - Коропион

Другие:

 Музей ВВС (Μουσείο ΠΑ) - Авиабаза Декелея-Татой
 Исторический музей ВВС (Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας) - Авиабаза Декелея-Татой

Боевой состав 

 335-я эскадрилья бомбардировщиков

Техника и вооружение 
Согласно данным The Military Balance, на 2014 год Военно-воздушные силы Греции имели в своем распоряжении следующую технику:

Опознавательные знаки

Галерея

Знаки различия

Генералы и офицеры

Подофицеры и рядовые

Знаки на головные уборы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Греции
 ВВС Греции на странице Scramble.nl
 История ВВС Греции
 ВВС Греции на странице Redstar.gr

См. также 
 Форма одежды военнослужащих ВВС Греции
 Αεροπορική Επιθεώρηση — исторический журнал ВВС Греции
 Η Πτήση — журнал ВВС Греции
 Военно-воздушные силы Республики Кипр

Вооружённые силы Греции
Военно-воздушные силы Греции